Янка — білоруське ім'я.

Відомі особи 

 Янка Купала — класик білоруської літератури, поет, драматург, публіцист, видатний діяч білоруського Відродження початку XX століття;
 Янка Мавр — білоруський письменник-фантаст;
 Янка Лучина — білоруський поет;
 Янка Бриль — білоруський прозаїк, перекладач;
 Янка Романовський — білоруський художник, племінник Янки Купали.

Населені пункти

Янка — місто в повіті Бреїла;
 Янка — комуна у повіті Олт;
 Янка — село у повіті Олт;
 Янка — село у повіті Біхор;
 Янка-Ноуе — село у повіті Олт.

Географічні назви 
 Янка — річка у Браславському та Шарковщинському районах Білорусі, ліва притока Дісни.

Білоруські імена